Černíkov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Černíkov, Gemeinde im Okres Klatovy
 Černíkov, Ortsteil von Droužetice, Okres Strakonice
 Černíkov, Wüstung in der Gemeinde Světlík, Okres Český Krumlov

Siehe auch:
 Tschernikow